Jaime steht für:

 Jaime, männlicher und weiblicher Vorname sowie ein Familienname

Filme:

 Jaime (1974), portugiesischer Dokumentar-Kurzfilm von António Reis und Margarida Cordeiro
 Jaime (1999), portugiesischer Film von António-Pedro Vasconcelos
 Jaime (2022), Kurzfilm von Francisco Javier Rodriguez
 Jaime, o Belo, portugiesischer Titel von Schöne Frauen, harte Dollars (Beau James), Film von Melville Shavelson (1957)
 Jaime Tapones, Kurzfilm von Sebastián Hofmann (2011)
 Jaime Labrador: Sakristan mayor, Actionfilm von Pablo Santiago (1992)
 Jaime & the Tamales, Dokumentar-Kurzfilm von Raissa Contreras (2017)

Siehe auch:
 Chaim, hebräischer männlicher Vorname
 Provinz Jaime Zudáñez, Provinz im Departamento Chuquisaca, Bolivien